Sole Survivor (englisch einziger Überlebender) steht für:

 Sole Survivor (1970), US-amerikanischer Fernsehfilm von Paul Stanley aus dem Jahr 1970
 Sole Survivor, Originaltitel von Nur Tote überleben, US-amerikanischer Horrorfilm von Thom Eberhardt aus dem Jahr 1983
 Sole Survivor, Originaltitel von Survivor – Die Überlebende (Roman), Roman von Dean Koontz aus dem Jahr 1997
 Sole Survivor, Originaltitel von Survivor – Die Überlebende (Film), US-amerikanischer Fernsehfilm von Mikael Salomon aus dem Jahr 2000
 Command & Conquer: Sole Survivor, Computerspiel aus dem Jahr 1997, siehe Command & Conquer: Tiberium #Command & Conquer: Sole Survivor

Siehe auch:
 Sole Survivor Policy, Regelwerke der Streitkräfte der Vereinigten Staaten
 Lone Survivor